

Маунт-Айда — місто, штат Арканзас
 Маунт-Айда — місто, штат Вісконсин